Femmilen i Holmenkollen är en traditionstyngd och viktig tävling för längdskidåkarna. Utöver OS och VM är femmilen i Holmenkollen bland det finaste man kan vinna som skidåkare. Sedan 2009 avgörs tävlingen som masstart istället för individuell start. Femmilen i Holmenkollen är ett lopp i längdskidor som ingår i världscupen.

Segrare i Holmenkollens femmil 

1900 och 1901 var loppet 30 km och 1906 var loppet 40 km.

Källor
Pdf med samtliga vinnare hos Skiforeningens hemsida

Längdskidåkningstävlingar
Världscupen i längdåkning
Segrare i Holmenkollens femmil